Слово «Клюква» може означати:

 Російська назва журавлини.
  — ідіома, що позначає стереотипи про росіян.